Forschungsbrauerei steht für
 Forschungsbrauerei München
 Forschungsbrauerei Weihenstephan